Marco Nicoletti – attore e critico musicale italiano
 Marco Nicoletti – regista cinematografico e sceneggiatore italiano
 Marco Nicoletti – calciatore e allenatore di calcio italiano
 Marco Nicoletti – ciclista italiano